Замок Блэкнесс () — находится на берегу реки Форт, в области Фолкерк, в Шотландии. Замок открыт на протяжении всего года.

История 

Первые упоминания о замке относятся к 1449 году. Его построил сэр , и шериф расположенного неподалёку города Линлитгоу.

В 1453 году, когда окружающие Блэкнесс земли были конфискованы Яковом II, замок отошёл короне и долгое время использовался в качестве тюрьмы.
Наиболее известными узниками Блэкнесса были кардинал Дэвид Битон, заключённый в 1543 году, и Арчибальд Дуглас, граф Ангус, которого содержали в замке годом позже. Помимо них в замке отбывали наказание ковенантеры.

В 1530 году замок был значительно укреплён, что однако не помешало Оливеру Кромвелю захватить его во время вторжения в Шотландию и нанести серьёзные повреждения. Спустя 10 лет Блэкнесс был восстановлен и вновь превратился в тюрьму, а в 1693 году был существенно перестроен.

После акта об объединении 1707 года в замок перестали отправлять заключённых. Некоторое время его охранял небольшой гарнизон, а главная башня была отдана под казармы. В 1759—1815 годах, в период военных конфликтов с Францией, Блэкнесс использовался в качестве тюрьмы для французских пленных. В 1912 году замок перешёл под опеку государства, и между 1926 и 1935 годом в замке прошли реставрационные работы, в ходе которых сооружения XIX века были снесены.

Впоследствии замок стал национальной достопримечательностью, открытой для публичного осмотра, и перешёл под охрану организации .

В замке снимались некоторые сцены фильма Франко Дзеффирелли «Гамлет» (1990), а также сцены фильма «Судный день» Нила Маршала (2008).
Замок также послужил местом натурных съёмок первого сезона сериала «Чужестранка» канала «Starz».

См. также 
 Список замков Шотландии

Примечания

Ссылки 
 История замка на Ourscotland.co.uk
 Статья о замке на Undiscoveredscotland.co.uk
 Фотографии замка на Flickr.com

Блэкнесс